Georg av Hannover kan syfta på:

 Georg I av Hannover, se Georg I av Storbritannien
 Georg II av Hannover, se Georg II av Storbritannien
 Georg III av Hannover, se Georg III av Storbritannien
 Georg IV av Hannover, se Georg IV av Storbritannien
 Georg V av Hannover